Ender ist ein männlicher Vorname und Familienname und bezeichnet folgende Personen:

— Familienname:
 Axel Ender (1853–1920), norwegischer Maler und Bildhauer
 Boris Wladimirowitsch Ender (1893–1960), russischer Maler

 Clemens Ender (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP) und Rechtsanwalt
 David Ender (* 1960), österreichischer Musiker, Komponist, Performer, Improvisator, Schriftsteller und Übersetzer
 Eduard Ender (1822–1883), österreichischer Maler, Sohn von Johann Ender
 Emma Ender (1875–1954), deutsche Politikerin der DVP
 Ernst Ender (1901–?), deutscher Jurist und Landrat
 Erwin Josef Ender (1937–2022), deutscher Erzbischof und Apostolischer Nuntius in Deutschland
 Gerhard Ender, deutscher Jurist
 Herbert Ender (1901–1969), deutscher Politiker (NSDAP)
 Herbert Ender (SA-Mitglied) (1903–1934), deutscher SA-Führer und Opfer des Röhmputsches
 Ina Ender (1917–2008), deutsche Widerstandskämpferin und Model
 Johann Ender (1793–1854), österreichischer Maler
 Juri Wladimirowitsch Ender (1898–1963), russischer Maler
 Klaus Ender (1939–2021), deutscher Fotograf und Buchautor
 Kornelia Grummt-Ender (* 1958), deutsche Schwimmerin
 Ksenija Wladimirowna Ender (1895–1955), russische Künstlerin
 Marc Ender (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Marco Ender (* 1979), liechtensteinischer Fußballspieler
 Marija Wladimirowna Ender (1897–1942), russische Malerin
 Otto Ender  (1875–1960), österreichischer Bundeskanzler und Landeshauptmann von Vorarlberg
 Peter Ender (* 1958), deutscher Schauspieler
 Thomas Ender (1793–1875), österreichischer Landschaftsmaler und Aquarellist
 Wolfgang Ender (* 1946), liechtensteinischer Skirennläufer

— Vorname:
 Ender Alkan (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Ender Konca (* 1947), türkischer Fußballspieler

Ender bezeichnet weiterhin:

 eine Romanreihe von Orson Scott Card und deren Hauptfigur, Ender Wiggin
 „The Ender“, Pseudonym des niederländischen Techno-Musikers Peter-Paul Pigmans
 Ender Tunnel, einen Eisenbahntunnel im Ruhrgebiet
 in der Jägersprache mit vorangestellter Zahl, z. B. 16-Ender, einen Hirsch mit einem entsprechend weit verzweigten Geweih – siehe Geweih#Wachstum